Nikolaï Milioutine peut référer à :
 Nikolaï Milioutine (1818-1872), homme politique russe.
 Nikolaï Milioutine (1899-1942), architecte soviétique.